El término Géminis (también, Gemini) puede referirse, en esta enciclopedia:

En la astrología
 al signo astrológico Géminis;

En la astronomía
 a la constelación Gemini;

En cultura, cine, televisión y animación
 al Club Cultural Deportivo Géminis de Perú;
 a la película española Géminis, de 1982;
 a la telenovela Géminis, venganza de amor, del 2003;
 a la película argentina Géminis, dirigida por Albertina Carri en el 2005;
 en el manga y anime Saint Seiya:
 a Saga de Géminis, santo de oro;
 a Kanon de Géminis, hermano del anterior.